Stryken ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Stryken (1894–1973), norwegischer Radrennfahrer
 Thorstein Stryken (1900–1965), norwegischer Radrennfahrer